Částkov est un toponyme qui peut désigner :

Častkov, un village du district de Senica, dans la région de Trnava.

Částkov, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Částkov, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň.